Dysponetus bipapilatus är en ringmaskart som beskrevs av Dahlgren 1996. Dysponetus bipapilatus ingår i släktet Dysponetus och familjen Chrysopetalidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bipapilatus